Butil merkaptan se može odnositi na:

 Butantiol (n-butil merkaptan)
 tert-Butiltiol (t-butil merkaptan)